Ulrika Eleonora kyrka. Namn på kyrka i flera orter:

 Ulrika Eleonora kyrka, Stockholm, även kallad Kungsholms kyrka.
 Ulrika Eleonora kyrka, Söderhamn
 Ulrika Eleonora kyrka, Helsingfors, stadens tidigare huvudkyrka, riven 1827.
 Ulrika Eleonora kyrka, Kristinestad, stadens gamla kyrka.
 Ulrika Eleonora kyrka, London